Crypteria är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Ernst Evald Bergroth 1913. Crypteria ingår i familjen småharkrankar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Småharkrankar
Crypteria